Juxtlahuaca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiago Juxtlahuaca (ort), Oaxaca, 
 Juxtlahuaca, Guerrero, ort, Quechultenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar